Zeye steht für:

 Hugo Zeye (Schiff), Torpedoschulschiff der deutschen Kriegsmarine

Zeye ist der Familienname folgender Personen:
 Hugo Zeye (1852–1909), Vizeadmiral der deutschen Kaiserlichen Marine